Красноармейский — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Зятьковского сельсовета.

География 
Расположен в северо-западной части края, возле пруда.
 Климат
континентальный, средняя температура января составляет −18,7 °C, июля — 22 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 465 мм.

История 
Посёлок возглавлял Красноармейский сельсовет до его упразднения путём объединения с Зятьковским сельсоветом.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % от 210 жителей.

Инфраструктура 
 Экономика
Основное направление экономики — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен по автодороге межмуниципального значения «станция Панкрушиха — Зятьково — Борисовский» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-3204).

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района